Lot sterowcem na biegun północny (1926)  - wyprawa zorganizowana przez Roalda Amundsena w 1926 sterowcem "Norbert",
 Lot sterowcem na biegun północny (1928) – wyprawa zorganizowana przez Umberto Nobile w 1928 sterowcem "Itaia".